

Шубино — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Шубино — село, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область